

Котловка — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Котловка — село, Єлабузький район, Татарстан